Quebrada Punitaqui kan syfta på följande platser:

Chile 

 Quebrada Punitaqui (vattendrag i Chile), Región de Coquimbo, 
 Estero Punitaqui (vattendrag, lat -30,67, long -71,53), Región de Coquimbo, 

Robotskapade Chileförgreningar